Het ATP-toernooi van Memphis 2003 (met de officiële naam Kroger St. Jude International) werd van 17 tot en met 23 februari 2003 gespeeld in de Amerikaanse stad Memphis.

Taylor Dent won het toernooi. Hij versloeg in de finale Andy Roddick.

Geplaatste spelers

Uitslagen 

* opgave

Memphis
2003